De Jonge Onderzoeker, een Nederlands tijdschrift
Domstad Jeugd Orkest, een Nederlands orkest